Вегета може да се односи на:
Вегета, зачин
Вегета (Змајева кугла), лик из серијала Змајева кугла